Зикеево — топоним в России:

 Зикеево — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Зикеево — станция (населённый пункт) в Жиздринском районе Калужской области.
 Зикеево — село в Жиздринском районе Калужской области.
 Зикеево — остановочный пункт Московской железной дороги в Жиздринском районе Калужской области.
 Зикеево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Зикеево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Зикеево — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Зикеево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Зикеево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.